Мура — річка в Центральній Європі (Австрія, Угорщина, Словенія, Хорватія), притока Драви
 Мура — річка в Росії (Удмуртія), права притока Салі